Батыров — тюркоязычная фамилия; имеет женскую форму Батырова.

Известные носители 
 Батыров, Абдулхаким Карамутдинович (род. 1992) — российский боксёр.
 Батыров, Адам Алавдинович (род. 1985) — российский борец вольного стиля.
 Батыров, Альберт Георгиевич (род. 1981) — белорусский борец вольного стиля.
 Батыров, Гурбангельды Мухаммедович (род. 1988) — туркменский футболист.
 Батыров, Кадыржан Алимжанович (1956—2018) — узбек, киргизский предприниматель и общественный деятель.
 Батыров Роальд (Равиль) Измаилович (1931—2014) — советский и узбекский кинорежиссёр.
 Батыров, Шаджа Батырович (1908—1965) — советский партийный деятель.

 Батырова, Банат Хайрулловна (1904—1970) — советская работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета БАССР второго созыва.